Esistono più comuni francesi con questo nome

La Pommeraye – Calvados
La Pommeraye – Maine e Loira